Marcinkowo – osiedle w Wągrowcu

 W Polsce 
 Marcinkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Marcinkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Marcinkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Marcinkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Marcinkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda 
 Marcinkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald 
 Marcinkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Marcinkowo – gmina w powiecie mrągowskim
 Marcinkowo – gmina w powiecie olsztyńskim
 Marcinkowo – gromada
 Marcinkowo – stacja kolejowa w Marcinkowie, w województwie warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Marcinkowo Dolne, Marcinkowo Górne, Marcinków, Nowe Marcinkowo